Судзукі Акіра (鈴木 章, *12 вересня 1930, Мукава) — японський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 2010 рік.
 Нарахасі Акіра (яп. 名良橋 晃, нар. 26 листопада 1971, Тіба) — японський футболіст.
 Ямаока Акіра (яп. 山岡 晃, Yamaoka Akira; 6 лютого 1968, Ніїґата) — японський композитор та звукодизайнер.
 Кадзі Акіра (яп. 加地 亮, нар. 13 січня 1980, Хьоґо) — японський футболіст.
 Нісіно Акіра (яп. 西野 朗, нар. 7 квітня 1955, Сайтама) — японський футболіст.
 Акіра (фільм)
 Куросава Акіра (; 23 березня 1910 — 6 вересня 1998) — японський сценарист, кінорежисер і продюсер періоду Сьова.
 Аса Акіра (, справжнє ім'я Аса Такігамі, ;  2 січня 1986 року, Нью-Йорк) — американська порноакторка.
 Кітаґуті Акіра (,  8 березня 1935, Префектура Осака) — колишній японський футболіст
 Акіра Ері (яп. 晶エリー; 25 січня 1986, Токіо, Японія), раніше відома під псевдонімом Юка Осава (яп. 大 沢 佑 香, справжнє ім'я Фаріза Терунума) — японська порноактриса.
 Йосідзава Акіра (吉澤 章 Йосідзава Акіра; нар.14 березня, 1911 — пом.14 березня, 2005) — світовий майстер оріґамі.